Birillo – oggetto usato in molti sport e giochi
Birillo – nome proprio di persona italiano maschile
Birillo – modo comune di definire il cono stradale
Birillo – altro nome del pinguino, gioco di carte